Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушна пушка 10 метара у женској конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржано је 28. јула у Краљевском стрељачком центру.

Учествовала су укупно 56 стрелкиња из 40 земаља, а такмичење се одвијало у два дела. Кроз квалификације пласман у финале обезбедило је 8 најбољих. Златну медаљу освојила је Ји Силинг из Кине, сребро је припало Пољакињи Силвији Богацкој, док је бронзану медаљу освојила још једна Кинескиња Ју Дан.

У квалификацијама су учествовале и две стрелкиње из Србије. Андреа Арсовић је са 365 кругова заузела 15. место док је Ивана Максимовић била 37. са 392 круга.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијског такмичења у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 56 такмичарки. Гађало се у 4 серије са по 10 метака (укупно 40 метака). Сваки погодак бодовао се са максимално 10 поена. Пласман у финале обезбеђивало је 8 најбоље пласираних такмичарки. Пласиране од 5 до 9 места имале су исти број кругова, па је одлука за четири места у финалу решена распуцавањем.

Финале 
У финалу се пуцало у десет серија са по једним метком у серији. Максимална оцена сваког хица износила је 10,9. Резултатима из финала додати су резултати квалификација што је чинило коначан резултат.

Извори

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.

Спољашње везе 

 Службени резултати

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.